Simonjan () ist ein armenischer Familienname und Name folgender Personen:

 Alen Simonjan (* 1980), armenischer Politiker
 Artjom Simonjan (* 1995), armenischer Fußballspieler
 Hripsime Simonjan (1916–1998), armenisch-sowjetische Bildhauerin und Hochschullehrerin
 Margarita Simonowna Simonjan (* 1980), russische Journalistin und Chefredakteurin
 Nikita Pawlowitsch Simonjan (* 1926), russischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Simonian